Unter Quattrick, auch Quat-Trick geschrieben, versteht man vorrangig im Fußballsport das Erzielen von vier aufeinander folgenden Toren durch denselben Spieler in einem Spiel.

Begriff

Wortherkunft 
Quattrick ist ein neologischer Begriff aus den Teilbegriffen Quater, aus dem lateinischen für viermal, und Hattrick, steht für das erzielen von drei Toren in einem Spiel, bzw. aus dem englischen Begriff trick ().

Weitere Begrifflichkeiten 
Für das Erzielen von vier Toren in einem Spiel wird in den deutschsprachigen Sportmedien umgangssprachlich auch als Viererpack und im italienischen Fußball wird es als Poker bezeichnet.

Weitere Definition 
Eine weiter engere Definition im deutschsprachigen Raum von Quattrick lautet auch lupenreiner Viererpack bzw. Quattrick und dies bedeutet die vier Tore müssen aufeinander folgend von denselben Spieler innerhalb einer Spiel-Halbzeit erzielt werden ohne von Zwischentoren von anderen Spielern gestört zu werden.

Im indonesischsprachigen Raum reicht es im Fußball aus, wenn der Fußballspieler in einem Spiel vier Tore erzielt ohne weitere Begriffsbedeutungsbeschränkungen.

Weitere Bedeutungen 
Im deutschsprachigen Raum wird es auch für andere sportliche Ereignisse verwendet. Wenn eine Fußballmannschaft einen Wettbewerb viermal in Folge gewinnt wird dies auch als Quattrick umschrieben. In der medialen Darstellung über die Formel 1 wird auch der Begriff Quattrick verwendet, wenn ein Rennfahrer in vier aufeinander folgenden Autorennen siegt.

Beispiele (Auswahl) 
Eine Auswahl von Quattricks.

Einzelnachweise 

Fachbegriff (Fußball)